Купо́нное по́ле — часть банкноты, полностью или частично свободная от графических элементов. Предназначено, как правило, для лучшего распознавания размещаемых на нём водяных знаков.

На банкнотах XIX — первой половины XX века купонное поле чаще всего имело вид «окошка», окружённого графическими элементами:

Позднее получили распространение банкноты, где купонное поле художественно не выделялось:

Примечания 

Банкноты